Jugoslavensko vaterpolsko prvenstvo za 1983. je četvrti put zaredom osvojio Jug iz Dubrovnika.

Prva liga 

<small> Izvori: 
NEDELJNI ILUSTROVANI SPORTSKI LIST Tempo Broj 904 22.6.1983. god. STR. 37.

Druga liga

Kvalifikacije za Drugu ligu

Kvalifikacije za II. ligu - Istok 
Igrano od 11. do 13. svibnja u Beogradu, nakon prvotne odgode.

 Izvori: 
  VK Senta

Jug 

 Izvori: 
 70 godina vaterpola u Župi dubrovačkoj i 50 godina VK "Gusara" Mlini

Republičke lige

Vojvođanska liga 

 Izvori: 
 VK Senta

Izvori 
  

1983.